

Населені пункти та їхні частини
 Ленґі — село в гміні Тереспіль Більського повіту Люблінського воєводства
 Ленґі — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Ленґі — село в гміні Добра Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Ленґі — частина міста Щавниця в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Ленґі — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Ленґі — частина міста Горлиці в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Ленґі — частина міста Піла в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Ленґі — частина села Кодень у гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Ленґі — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ленґі — частина села Забжеж у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ленґі — частина села Камениця в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ленґі — частина села Менцина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ленґі — частина села Мосткі в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ленґі — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ленґі — частина села Особниця в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґі — частина села Конечкова в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленґі — осада в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки